Canari River ist der Name von 

 Canari River (Domenica), Fluss an der Westküste von Dominica im Parish Saint George
 Canari River (Trinidad and Tobago) Fluss in Trinidad and Tobago